Morgado ou morgadio é uma instituição medieval, mas pode ter outras acepções:

Morgadios em Portugal
 Morgado de Santão
 Morgado de Mateus
 Morgado do Poço
 Morgado de Nespereira

Outros

 Morgado (doce)

Desambiguação